PartitionMagic — компьютерное программное обеспечение для деления жёсткого диска на разделы, разработанное корпорацией PowerQuest, ныне принадлежит корпорации Symantec. Программа запускается в операционных системах Windows и с загрузочного диска. Позволяет создавать разделы, а также изменять имеющиеся без потери какой-либо информации.

Данное ПО больше не поддерживается.

Подробнее 
PartitionMagic может изменять размер разделов с файловой системой NTFS и FAT (все разновидности), а также может копировать и перемещать разделы, в том числе на другие физические диски.

Другие возможности программы:
 конвертация между файловыми системами;
 модификация размеров кластеров;
 объединение двух соседних разделов, имеющих одинаковую файловую систему;
 BootMagic позволяет переключаться между операционными системами;
 создание и изменение разделов любого размера;
 поддержка внешних носителей USB 2.0, USB 1.1 и FireWire;
 увеличение NTFS-разделов без перезагрузки компьютера.

Системные требования 
 Windows NT, 98, ME с частотой процессора 150 МГц или выше и с ОЗУ в 32 МБайт;
 Windows 2000 с частотой процессора 150 МГц или выше и с ОЗУ в 64 МБайт;
 Windows XP с частотой процессора 233 МГц или выше и с ОЗУ в 128 МБайт;
 55 Мбайт свободного места на жёстком диске;
 DVD- или CD-дисковод.
Программа не будет корректно работать либо вовсе не запустится на Windows NT/2000/.NET Server, на Windows Vista, на Windows 7, 8, 10, 11. Также не поддерживаются разделы, созданные в Windows Vista и старше: при попытке их редактирования или удаления возникает ошибка.

См. также 
 Раздел диска
 Acronis Disk Director Home
 Paragon Partition Manager
 GParted

Примечания 

Разбиение носителя информации
Программы, разработка которых прекращена
Программное обеспечение Symantec
Системное программное обеспечение